

Дем'яново — селище міського типу, Підосиновський район, Кіровська область
 Дем'яново — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Дем'яново — село, Грязовецький район, Вологодська область
 Дем'яново — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Дем'яново — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Дем'яново — селище, Клинський міський округ, Московська область